Винни-Пух — персонаж повестей и стихов Алана Милна.

«Винни-Пух» — повесть (1926) Алана Милна.

В мультфильмах
 Винни-Пух — адаптация персонажа Милна от студии «Дисней».
 «Винни-Пух» — первый советский мультфильм-экранизация по одноимённой сказке А. Милна.
 «Новые приключения Винни-Пуха» — мультсериал «Walt Disney Television Animation».
 «Медвежонок Винни и его друзья» — полнометражный мультфильм «Walt Disney Animation Studios».

Прозвища:
 Николаев, Владимир Викторович — бывший мэр Владивостока, известный в криминальных кругах под таким прозвищем.
 «Кубус» (от  — «Винни-Пух») — польский импровизированный лёгкий бронеавтомобиль периода Второй мировой войны.
 Прозвище китайского государственного деятеля Си Цзиньпина, данное ему за сходство между фотографией с ним и кадром из Диснейевской экранизации Винни-Пуха.

Примечания